El término FP puede referirse a:

 El acrónimo de Formación profesional;
 La clase de complejidad FP;

Siglas